Menabrea –  antica marca di birra prodotta a Biella
Luigi Federico Menabrea – scienziato, generale e primo ministro italiano
27988 Menabrea – asteroide del sistema solare scoperto nel 1996